Templo de Augusto puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Templos romanos
 Templo de Augusto (Roma), en  Roma (Italia).
 Templo de Augusto (Barcelona), en Barcelona (España).
 Templo de Augusto (Pula), en Pula (Croacia).
 Templo de Augusto (Tarragona), en Tarragona (España).
 Templo del Divino Augusto en Nola (Italia).

 Templo de Augusto y Roma, en Atenas (Grecia).
 Templo de Augusto y Roma, en Ancira (Estambul).